Чемпионат Европы по футболу 2008 года среди юношей не старше 19 лет — 24-й юношеский чемпионат Европы, финальная часть которого состоялась с 14 по 26 июля 2008 года в шести городах Чехии. В турнире участвовали восемь команд, шесть из которых по итогам группового этапа автоматически отбирались на молодёжный чемпионат мира в Египте. Чемпионом стала сборная Германии, для которой эта победа стала всего лишь второй на чемпионатах Европы среди игроков до 19 лет. Двое игроков этой сборной — братья-близнецы Свен и Ларс Бендеры — разделили приз лучшего игрока чемпионата. Лучшим бомбардиром стал чех Томаш Нецид с четырьмя забитыми мячами.

Отборочный турнир 
Квалификация на финальный турнир прошла в два этапа:
 Квалификационный раунд
 Элитный раунд

В отборочном турнире приняли участие 52 сборные-члены УЕФА, поскольку сборная Чехии на правах хозяйки была освобождена от него. В первом квалификационном раунде сыграли 52 команды, разделённые на 13 групп. Команды, занявшие первые и вторые места в группах, проходили автоматически в следующий раунд, а к ним присоединялись ещё две лучшие команды из всех, кто занял третьи места. Во втором элитном раунде 28 команд были разделены на 7 групп, победители которых выходили в финальную часть. Матчи первого раунда прошли с 24 сентября по 15 ноября 2007 года, матчи второго раунда прошли с 1 марта по 31 мая 2008 года.

Сборные России, Украины и Белоруссии прошли во второй раунд, но остановились в шаге от выхода в финальную часть: белорусы пропустили вперёд англичан, украинцы испанцев, а россияне греков. Сенсационно в финальную часть не прошли сборные Португалии, Франции и Нидерландов, которые пропустили вперёд Венгрию, Италию и Грецию соответственно. В итоге в финальном раунде сыграли:

  Чехия (хозяйка)
  Англия (победитель 1-й группы)
  Венгрия (победитель 2-й группы)
  Болгария (победитель 3-й группы)
  Германия (победитель 4-й группы)
  Греция (победитель 5-й группы)
  Италия (победитель 6-й группы)
  Испания (победитель 7-й группы)

Стадионы

Групповой этап 
Жеребьёвка группового этапа чемпионата Европы состоялась 1 июня 2008 года в Праге. В жеребьёвке принимали участие первый вице-председатель Комитета УЕФА по юношескому и любительскому футболу Джим Бойс, а также футболисты сборной Чехии, которым предстояло сыграть на взрослом первенстве Европы в Австрии и Швейцарии — вратарь Петр Чех и нападающий Мартин Фенин. Команды, которые выходили в полуфинал, автоматически попадали в финальную часть молодёжного чемпионата мира, которая должна была пройти в следующем году в Египте.

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Финал

Чемпионат мира 2009 
На чемпионат мира 2009 года вышли не только призёры первенства — Германия, Италия, Чехия и Венгрия, но и сборные Испании и Англии, занявшие третьи места в своих группах.

Примечания

Ссылки 
 Непобедимая Германия

Футбол в Европе в 2008 году
Чемпионаты Европы по футболу (юноши до 19 лет)
Международные соревнования по футболу в Чехии
Июль 2008 года
Спорт в Чехии в 2008 году
футбол
Чемпионаты Европы в Чехии